Курайская степь — межгорная котловина на юго-востоке Республики Алтай, в среднем течении реки Чуи, между Курайским и Северо-Чуйским хребтами.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Степь представляет собой дно достаточно глубокой межгорной котловины, находящейся на высоте 1500—1600 м над уровнем моря, имеющей до 20 км в поперечнике, окруженной с юга Северо-Чуйским хребтом, а с севера — Курайским.

Орогидрография 
Здесь находится одно из самых эффектных полей рельефа гигантских знаков ряби течения в мире, связанных с паводками из ледниково-подпрудных озёр. Это поле развито в зоне обратных течений суперпаводков на правом берегу реки Тете. Эта рябь сформировалась при катастрофических сбросах Чуйского и Курайского озёр около 15 тыс. лет назад. Гигантская рябь течения относится к одному из самых главных аргументов катастрофических сбросов ледниково-подпрудных озёр. Этот рельеф представляет собой один из самых экзотических элементов дилювиального морфолитологического комплекса.

В целом, весь палеогидрологический морфолитологический набор бассейна Курайской впадины — классический пример горного скэбленда. Сама же котловина, вместе со своим горно-ледниковым обрамлением представляет собой настоящий природный заповедник — ледниковый парк.

Климат 
Степь расположена в зоне резко континентального климата. Летняя жара может прерываться снежными вьюгами и буранами. Продолжительность безморозного периода — 55-60 дней. Годовая сумма осадков — 150—200 мм. Сумма температур выше 10 градусов по Цельсию — 1100—1250.

Резкие контрасты температуры воздуха и поверхности почвы объясняются высотным положением степи и сильным выхолаживанием при безоблачном небе.

Растительный и животный мир 
Долина обладает специфическим растительным покровом, характерным в большей степени для опустыненных степей Монголии. Лишь в приречной долине Чуи по берегам реки встречаются тополь ларолистный, плакучая курайская ива, заросли желтоцветного курильского чая, облепихи. На сухих холмах растёт карагана, среди кустарников в долине реки можно встретить горные незабудки, белоцветный белозор, камнеломку точечную и другие растения.

Животный мир степи представлен такими видами как степной хорь, заяц-беляк, лисица, волк. По берегам рек встречаются журавли и аисты.

Археология 
Курайская степь богата археологическими памятниками. В долине Чуи сохранились многочисленные курганы, каменные бабы, писаницы на камнях и древние оросительные системы. Средне курганов выделена древнетюркская культура, получившая название «курайской».

Остатки памятников древней ирригации встречаются также в долинах Малого и Большого Ильгуменя (около сёл Хабаровка и Купчегень), в долине реки Урсул (между селом Шашикман и рекой Куратой), а также по реке Актру в урочище Тете.

Каменные изваяния датируются VII—IX веками и относятся к тюркской эпохе. На этих памятниках истории и археологии сохранились рунические надписи и рисунки. На левом берегу Чуи в урочище Тете находится каменная баба «Кезер», отличающаяся своими объемными формами и размерами. Изваяние вытесано из зеленовато-серого гранита и установлено посредине восточной стенки четырёхугольной оградки, внутри которой выложена площадка из камня. Высота «Кезера» — 1,6 метра, а толщина в поясе — 3,4 метра. Изваяние до колен врыто в землю.

Недалеко от устья Тытыгэма находятся три больших камня, которые по калмыцким преданиям считаются могилами китайской царевны, её служанки и их лошадей. По легенде, эта царевна была замужем за калмыцким зайсаном с Урсула, но семейные неурядицы заставили её бежать в Китай. В Курайской степи её остановил снежный буран — девушка замерзла вместе с провожатыми. Преследовавший их зайсан, отыскал трупы и торжественно похоронил, положив на их могилы огромные камни, чтобы никто не мог похитить сокровища, зарытые с телами. Но китайцы, узнав об этом, сдвинули камни, вырыли трупы и сокровища, перенеся их в Китай.

Примечания

Литература 
 Сарычева Т. Путешествие по Чуйскому тракту, 2002.
 Рудой А. Н. Геоморфологический эффект и гидравлика позднеплейстоценовых йокульлаупов ледниково-подпрудных озёр Алтая // Геоморфология, 1995. № 4. с. 61-76.
 Рудой А. Н. Гигантская рябь течения (история исследований, диагностика и палеогеографическое значение) — Томск: ТГПУ, 2005. — 228 с.

Ссылки 
 Курайская степь в фотографиях

Степи России
Степи Республики Алтай